Europsko prvenstvo u streljaštvu 2013. održano je od 21. srpnja do 4. kolovoza 2013. u Osijeku u Hrvatskoj. Na natjecanju je sudjelovao 581 streličar iz 39 europskih zemalja, koji su se natjecali u 18 muških i 12 ženskih streljačkih disciplina.

Muška konkurencija

Ženska konkurencija

Tablica osvojenih odličja

Vanjske poveznice 
Službene stranice

Izvori 

Međunarodna streljačka natjecanja u Hrvatskoj
Europska prvenstva